A morfológia más néven alaktan lehet:
 Morfológia, a biológia egyik részterülete
 Morfológia, a nyelvészet egyik részterülete
 Morfológia, a földtudomány egyik részterülete